Сосулин — русская фамилия. Известные носители:
 Сосулин, Вадим Викторович (род. 1963) — советский и российский футболист.
 Сосулин, Павел Антонович (род. 1996) — российский боксёр, бронзовый призёр чемпионата России (2021).